Valles, Vallés oder Vallès steht für folgende geographischen Objekte:

 Valles, italienischer Name von Vals (Mühlbach), Fraktion in Gemeinde Mühlbach, Südtirol
 Vallés (Valencia), Gemeinde in Spanien
 Vallès (Katalonien), historisches Gebiet in Katalonien, Spanien
 Vallès Occidental, Comarca in der Provinz Barcelona, Katalonien, Spanien
 Vallès Oriental, Comarca in der Provinz Barcelona, Katalonien, Spanien

Valles, Vallés oder Vallès  ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Vallès (* 1975), französischer Musiker, Schauspieler und Filmregisseur
 Arlington Valles (geb. Fred Valles; 1886–1970), US-amerikanischer Kostümbildner
 Carlos G. Vallés (1925–2020), spanisch-indischer Jesuit, Autor und Mathematiker
 Enrique Valles y Soler de Aragón († 1889), spanischer Diplomat
 Joan Prats i Vallès (1891–1970), spanischer Unternehmer, Kunstsammler und Promoter
 Joaquim Claret i Vallès (1879–1964), katalanischer Bildhauer
 Jules Vallès (1832–1885), französischer Revolutionär und Journalist
 Manel Gibert Vallès (* 1966), andorranischer Lyriker
 Marisol Valles (* 1990), mexikanische Polizistin
 Miguel Gallardo Valles (* 1981), mexikanischer Tennisspieler
 Romulo Geolina Valles (* 1951), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Davao
 Sita Valles (1951–1977), portugiesisch-angolanische Kommunistin

Siehe auch:
 Walles